Линье́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Главный город кантона Линьер. Округ коммуны — Сент-Аман-Монтрон.

Код INSEE коммуны — 18127.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 240 км к югу от Парижа, в 130 км южнее Орлеана, в 45 км к юго-западу от Буржа.

По территории коммуны протекает река .

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1518 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 826 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 549 были экономически активными, 277 — неактивными (показатель активности — 66,5 %, в 1999 году было 67,9 %). Из 549 активных работали 489 человек (248 мужчин и 241 женщина), безработных было 60 (30 мужчин и 30 женщин). Среди 277 неактивных 53 человека были учениками или студентами, 145 — пенсионерами, 79 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Нотр-Дам (XII век). Исторический памятник с 1926 года
  (XVII век). Исторический памятник с 1935 года
 Водяная мельница
 Крытый рынок (XVI век)

Города-побратимы 
  Данбар (Шотландия, с 1994)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер